Umiivik bezeichnet:
 Umiivik, Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Umiivik (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Umiivik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Umiivik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland